Mužská dvouhra Erste Bank Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do singlové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu ve Wiener Stadthalle nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Jihoafričan Kevin Anderson, který na okruhu absentoval pro poranění kolena.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 26letý Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal o rok starší turnajovou pětku Diega Schwartzmana po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–3. Ve druhé sadě zachránil za stavu gemů 3–6 a 2–3 brejkbol soupeře a potřetí tak na turnaji otočil průběh utkání. V probíhající sezóně i poprvé v rámci jednoho roku si Thiem připsal páté turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2019
ATP Tour 2019